Niemcy:
 Leutershausen – dzielnica gminy Hohenroth w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Leutershausen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach

Inne:
 SG Leutershausen – klub piłki ręcznej